Сюньян (Анькан) (旬阳) — уезд городского округа Анькан провинции Шэньси (КНР)
 Сюньян (Цзюцзян) (浔阳) — район городского округа Цзюцзян провинции Цзянси (КНР)